Weisselberger:
 Salo (von) Weisselberger (1867, Drăcineț, Bucovina  1931, Viena), un om politic, lider comunitar evreu, jurist și judecător, care a activat in Bucovina
 Hedy Löffler-Weisselberger (1911, Timișoara  2007), o fotografă din România

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești